Trancas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Trancas, kommun, Tucumán, 
 Trancas, Argentina, ort, Tucumán,

Mexiko 

 Las Trancas, Sinaloa, ort, Navolato, 
 Trancas, Puebla, ort, Zoquitlán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar